Sezona 2010/11 HDD Tilia Olimpija je četrta klubska sezona v Avstrijski hokejski ligi, ob tem bo klub igral še v končnici Slovenske hokejske lige, v katero je avtomatično uvrščen. Domače tekme igrajo v Hali Tivoli. Po dveh sezonah se je Olimpija ponovno uvrstila v končnico avstrijske lige, kjer je izpadla v četrtfinalu proti Salzburgu s 4:1 v zmagah.

Postava
Trener:  Hannu Järvenpää
Pomočnik trenerja:  Andrej Hebar starejši
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Aleš Sila
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Matic Boh 
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|21
|align=center|
|Jan Chábera 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Jindřichův Hradec, Češka
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|69
|align=center|
|Matija Pintarič 
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|7
|align=center|
|Domen Vedlin
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Burke Henry
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Ste. Rose du Lac, Manitoba, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|Damjan Dervarič
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|28
|align=center|
|Nejc Berlisk
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|32
|align=center|
|Kari Haakana
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Outokumpu, Finska
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|34
|align=center|
|Žiga Pavlin 
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|42
|align=center|
|Kevin Kantee 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Idaho Falls, Idaho, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|47
|align=center|
|Jeff Tory 
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Burnaby, Kanada
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Sami Ryhänen
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Helsinki, Finska
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Petr Šachl 
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Jindřichův Hradec, Češka
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|11
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Jure Kralj
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Žiga Pance (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center |21
|align=center|
|Tomi Mustonen
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Oulu, Finska
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Eric Pance
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Anže Florjančič
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Gregor Režek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Boštjan Goličič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|72
|align=center|
|John Hughes
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Whitby, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|84
|align=center|
|Andrej Hebar
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|86
|align=center|
|Jure Stopar
|align=center|F
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|88
|align=center|
|Matt Higgins (A)
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Calgary, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|89
|align=center|
|David Sefič
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Bled, Slovenija
|}

Pripravljalne tekme

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 19. avgust ||  EC VSV || 2 - 8 || Ledena dvorana Bled || 200 || 0-0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 20. avgust ||  HK Acroni Jesenice || 3 - 2 || Ledena dvorana Bled || 1200 || 1-0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 21. avgust ||  Budapest Stars || 3 - 1 || Ledena dvorana Bled || 150 || 2-0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 25. avgust ||  KHL Medveščak  || 4 - 2 || Hala Tivoli || 1300 || 3-0-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 28. avgust || Hokejske Legende 24ever || 5 - 6 || Hala Tivoli || 3230 || 3-0-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 4. september ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 6 || Dvorana Gaborja Ocskaya || || 3-0-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 5. september ||  Vienna Capitals || 4 - 7 || Dvorana Gaborja Ocskaya || || 3-0-4
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Pregled tekem

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 10. ||  Vienna Capitals || 5 - 4  || Hala Tivoli || 2500 || 1-0-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 12. ||  EHC Linz || 2 - 1 || Donauparkhalle Linz || 1700 || 2-0-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 3 || 17. ||  KHL Medveščak || 2 - 3 (KS)  || Hala Tivoli || 3500 || 2-1-0 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 19. ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 5  || Eisarena Salzburg || 1800 || 2-1-1 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 24. ||  EC KAC || 2 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 4000 || 2-1-2 || 5
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 26. ||  Acroni Jesenice || 4 - 3  (P) || Hala Tivoli || 4500 || 3-1-2 || 7
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 1. ||  Graz 99ers || 4 - 6  || Eisstadion Liebenau || 1600 || 3-1-3 || 7
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 3. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 2 || Hala Tivoli || 2700 || 4-1-3 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 8. ||  VSV EC || 3 - 6  || Stadthalle || 3200 || 4-1-4 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 10. ||  Graz 99ers || 5 - 7  || Hala Tivoli || 2000  || 4-1-5 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 11 || 15. ||  Acroni Jesenice || 4 - 6 || Dvorana Podmežakla || 4100 || 4-1-6 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 12 || 17. ||  EC KAC || 1 - 2 || Hala Tivoli || 2000 || 4-1-7 || 9
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 13 || 22. ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 3  || Hala Tivoli || 2300  || 5-1-7 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 14 || 24. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 4  || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2500 || 5-1-8 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 15 || 26. ||  VSV EC || 2 - 5 || Hala Tivoli || 2400 || 5-1-9 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 29. ||  Vienna Capitals || 1 - 6 || Albert Schultz Eishalle || 3350 || 5-1-10 || 11
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 17 || 31. ||  KHL Medveščak || 6 - 5 (KS) || Dom Sportova || 6500 || 6-1-10 || 13
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 18 || 5. ||  EHC Linz || 4 - 2 || Hala Tivoli || 3000 || 7-1-10 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 19 || 7. ||  EHC Linz || 3 - 2 || Hala Tivoli || 2500 || 8-1-10 || 17
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 20 || 19. ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 7 || Eisarena Salzburg || 2700 || 8-1-11 || 17
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 21 || 21. ||  Graz 99ers || 5 - 3 || Hala Tivoli || 2600 || 9-1-11 || 19
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 22 || 26. ||  VSV EC || 6 - 4 || Stadthalle || 2000 || 10-1-11 || 21
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 23 || 28. ||  KHL Medveščak || 1 - 2 || Hala Tivoli || 2500 || 10-1-12 || 21
|}

|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 24 || 3. ||  VSV EC || 1 - 2 (P) || Stadthalle || 3500 || 10-2-12 || 22
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 5. ||  EC KAC || 1 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 3500 || 10-2-13 || 22
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 26 || 10. ||  Acroni Jesenice || 6 - 2  || Hala Tivoli || 4500 || 11-2-13 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 27 || 12. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 6 - 2 || Hala Tivoli || 2000 || 12-2-13 || 26
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 28 || 21. ||  EHC Linz || 0 - 7 || Donauparkhalle Linz || 2000 || 12-2-14 || 26
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 29 || 23. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 4 (P) || Hala Tivoli || 3500 || 12-3-14 || 27
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 30 || 26. ||  Graz 99ers || 5 - 3 || Eisstadion Liebenau || 2200 || 13-3-14 || 29
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 31 || 28. ||  VSV EC || 5 - 2 || Hala Tivoli || 3000 || 14-3-14 || 31
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 32 || 30. ||  EC KAC || 3 - 2 || Hala Tivoli || 3000 || 15-3-14 || 33
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 33 || 1. ||  Acroni Jesenice || 1 - 5 || Dvorana Podmežakla || 4000 || 15-3-15 || 33
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 34 || 2. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 5 - 1 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2800 || 16-3-15 || 35
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 35 || 4. ||  KHL Medveščak || 1 - 7 || Dom Sportova || 7000 || 16-3-16 || 35
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 36 || 7. ||  Vienna Capitals || 4 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 2700 || 17-3-16 || 37
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 37 || 9. ||  EHC Linz || 7 - 0 || Hala Tivoli || 2900 || 18-3-16 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 38 || 16. ||  EC KAC || 0 - 3 || Stadthalle Klagenfurt || 4100 || 18-3-17 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 18. ||  EC Red Bull Salzburg || 2 - 4 || Eisarena Salzburg || 2300 || 18-3-18 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 40 || 21. ||  Vienna Capitals || 0 - 4 || Hala Tivoli || 2200 || 18-3-19 || 39
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 41 || 23. ||  Acroni Jesenice || 3 - 4 (KS) || Hala Tivoli- 4500 || 18-4-19 || 40
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 42 || 25. ||  KHL Medveščak || 3 - 4 || Arena Zagreb || 16200 || 18-4-20 || 40
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 43 || 28. ||  Graz 99ers || 0 - 4  || Hala Tivoli || 2200 || 18-4-21 || 40
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 44 || 30. ||  VSV EC || 2 - 1 (P) || Stadthalle || 3000 || 19-4-21 || 42
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 45 || 4. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 6 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3300 || 19-4-22 || 42
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 46 || 6. ||  VSV EC || 4 - 1 || Hala Tivoli || 2000 || 20-4-22 || 44
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 47 || 8. ||  Graz 99ers || 3 - 1 || Eisstadion Liebenau || 1200 || 21-4-22 || 46
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 48 || 11. ||  EHC Linz || 8 - 5 || Donauparkhalle Linz || 2400 || 22-4-22 || 48
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 49 || 13. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 5 || Hala Tivoli || 2700 || 22-4-23 || 48
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 50 || 15. ||  Acroni Jesenice || 4 - 3 || Dvorana Podmežakla || 4700 || 23-4-23 || 50
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 51 || 18. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 5 - 4 (KS) || Hala Tivoli || 2700 || 24-4-23 || 52
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 52 || 20. ||  KHL Medveščak || 1 - 2 (P) || Hala Tivoli || 4200 || 24-5-23 || 53
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 53 || 22. ||  Vienna Capitals || 3 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 3700 || 24-5-24 || 53
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 54 || 25. ||  EC KAC || 2 - 4 || Hala Tivoli || 2200 || 24-5-25 || 53
|}

Končnica

Četrtfinale

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 27. marec ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 5 (P) || Eisarena Salzburg || 3100 || 0-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 1. april ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 5 || Hala Tivoli || 3500 || 0-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 3. april ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 6 || Eisarena Salzburg || 2800 || 0-3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 6. april ||  EC Red Bull Salzburg || 5 - 0 (b.b.) || Hala Tivoli ||  || 1-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 8. april ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 5 (P) || Eisarena Salzburg || 2600 || 1-4
|}

Statistika hokejistov

Vratarji

|-
|1||          ||19||11||609||41||4,04||89,5||0
|-
|20||         ||1||1||11||2||10,57||86,9||0
|-
|32||       ||38||27||1507||91||3,66||81,8||2
|-
|69||   ||58||28||1414||75||3,18||92,1||0
|}

Drsalci

|-
|4||        ||31||1||3||4||44||-8||0||0||0
|-
|6||    ||55||0||2||2||57||-4||0||0||0
|-
|7||       ||58||1||11||12||90||10-||0||0||1
|-
|9||        ||26||4||4||8||38||-9||0||2||0
|-
|9||       ||13||1||8||9||8||-5||0||0||0
|-
|12||        ||57||23||31||54||62||-13||2||12||2
|-
|14||     ||56||5||15||20||52||9-||0||0||0
|-
|16||        ||42||5||9||14||49||-9||1||0||0
|-
|18||        ||53||1||1||2||8||-7||1||0||0
|-
|19||        ||57||23||18||41||64||-15||4||5||0
|-
|21||     ||56||24||19||43||59||-3||5||5||2
|-
|23||   ||36||3||4||7||26||-3||0||1||0
|-
|28||      ||47||2||8||10||42||-1||0||2||0
|-
|29||       ||45||5||11||16||6||+1||0||0||0
|-
|30||        ||56||4||5||9||6||-9||1||2||0
|-
|32||      ||7||0||3||3||2||-3||0||0||0
|-
|34||       ||57||9||22||31||99||-13||1||4||0
|-
|41||   ||2||0||0||0||0||-||0||0||0
|-
|42||      ||51||1||8||9||40||-21||0||1||0
|-
|47||         ||34||0||19||19||18||0||0||0||0
|-
|61||      ||0||0||0||0||0||-||0||0||0
|-
|71||   ||58||10||19||29||18||-8||1||2||0
|-
|72||  ||57||17||52||69||30||-6||2||4||2
|-
|84||      ||20||11||9||20||92||-6||3||5||0
|-
|86||       ||56||1||5||6||20||-1||0||0||0
|-
|88||      ||51||22||26||48||30||-20||3||10||1
|-
|89||       ||20||0||0||0||0||-3||0||0||0
|}

Viri
 Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)

2010